Nationalstraße 328 steht für:
 Nationalstraße 328 (China)
 Route nationale 328, Frankreich

Siehe auch:
 Droga wojewódzka 328,  Woiwodschaftsstraße in Polen
 Reichsstraße 328, Lothringen